Dronow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Surenowitsch Dronow (* 1946), russischer Fernschachweltmeister
 Michail Wiktorowitsch Dronow (* 1956), sowjetisch-russischer Bildhauer
 Sergei Wladimirowitsch Dronow (* 1962), russischer Generalleutnant, Oberkommandierender der russischen Luftstreitkräfte